UR sau Ur poate fi:

 Ur, oraș antic în sudul Mesopotamiei
 Uri, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba urdu, codul ISO 639-1

Legături externe 
 
  „UR” la acronymfinder.com